Het seizoen 1981/82 van de Belgische Vierde Klasse ging van start op 5 september 1981 en eindigde op 13 juni 1982. 

KSV Bornem won in Vierde Klasse A, Diegem Sport won in Vierde Klasse B, Patro Eisden won in Vierde Klasse C en KFC Verbroedering Geel won in Vierde Klasse D.

Gedegradeerde teams
Deze teams waren gedegradeerd uit de Derde Klasse voor de start van het seizoen:
 R. Union Saint-Gilloise (rechtstreeks uit 3A)
 RCS La Forestoise (rechtstreeks uit 3A)
 AS Eupen (rechtstreeks uit 3B)
 Patro Eisden (competitiefraude)

Gepromoveerde teams
Deze teams waren gepromoveerd uit de Eerste Provinciale voor de start van het seizoen:

Antwerpen
 KFC Germinal Ekeren
 KVV Ons Genoegen Vorselaar

Brabant
 VC Delta Londerzeel
 K. Humbeek FC
 Ourodenberg Sport

Limburg
 Herderen Hedra

Oost-Vlaanderen
 FC Denderleeuw
 KSV Sottegem

West-Vlaanderen
 SK Gullegem

Henegouwen
 FC Élougeois

Luik
 Aubel FC
 RES Dalhemoise

Luxemburg
 RC Mormont

Namen
 RCS Condruzien

Noot: Doordat er het vorige seizoen een extra promovendus was (FC Assent) en door het wegvallen van Voorwaarts Tienen als gevolg van een fusie, promoveerden er twee extra clubs uit Eerste Provinciale.

Promoverende teams
Deze teams promoveerden naar Derde Klasse op het eind van het seizoen:
 KSV Bornem (kampioen 4A)
 Diegem Sport (kampioen 4B)
 Patro Eisden (kampioen 4C)
 KFC Verbroedering Geel (kampioen 4D)

Degraderende teams
Deze teams degradeerden naar Eerste Provinciale op het eind van het seizoen:
 RA Marchiennoise des Sports (rechtstreeks uit 4A)
 FC Élougeois (rechtstreeks uit 4A)
 Stade Gedinnois (rechtstreeks uit 4A)
 RJS Bas-Oha (rechtstreeks uit 4B)
 K. Humbeek FC (rechtstreeks uit 4B)
 RCS Andennais (rechtstreeks uit 4B)
 Sporting Alken (rechtstreeks uit 4C)
 FC Heist Sportief (rechtstreeks uit 4C)
 Merksplas SK (rechtstreeks uit 4C)
 KFC Wezel Sport (rechtstreeks uit 4D)
 SRU Verviers (rechtstreeks uit 4D)
 KFC Putte (rechtstreeks uit 4D)

Eindstand

Vierde Klasse A

Vierde Klasse B

Vierde Klasse C

Vierde Klasse D

Eindronde tweede gerangschikten
De vier teams die op de tweede plaats eindigden speelden een eindronde. Indien er een extra plaats zou vrijkomen in een hogere reeks, dan promoveerde de winnaar van de eindronde. Er was echter geen bijkomende promovendus.

Ronde 1
In de eerste ronde werden telkens twee teams tegen elkaar uitgeloot. Er werd een heen -en terugwedstrijd gespeeld. De winnaars speelden de finale.

Heen

Terug

Finale
De twee winnaars van ronde 1 speelden een finale om te bepalen wie kans maakte op promotie in geval van een vrijgekomen plaats.

Referenties
 Belgian Soccer Database
 RSSSF

Vierde klasse voetbal België
Belgie 4